Paperino e il falco (Farragut the Falcon) è una storia a fumetti della Walt Disney realizzata da Carl Barks nel 1944 e pubblicata per la prima volta negli USA sul n. 47 di Walt Disney's Comics and Stories. In Italia è stata pubblicata per la prima volta sull'Albo d'Oro dell'8 maggio 1948. Nella storia viene citato il nome di Eider Duck, zio di Paperino: tale citazione rappresenta l'unica prova dell'esistenza del personaggio, che verrà ripreso dal fumettista statunitense Don Rosa per il suo albero genealogico della famiglia dei paperi.

Trama 
L'avventura appartiene al gruppo di storie di Barks denominate ten pages, poiché hanno, tutte, una lunghezza di 10 pagine.
Nella storia, Qui, Quo, Qua addestrano un falco, creando non pochi problemi a Paperino.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Carl Barks